Jaula de Grillos est le premier album de The Locos, le groupe créé par l'ancien showman de Ska-P, Pipi.

Pistes
 La Última Valla 
 Paletovisión 
 Prepotencia Mundial
 Algo Mejor
 Madre Tierra 
 Condenados 
 Buscando Lios 
 Tradiciones 
 Malo Juanito 
 Como un animal 
 Resistiré

Album des Locos
Premier album musical sorti en 2006